159 километр — остановочный пункт / пассажирская платформа Волгоградского региона Приволжской железной дороги на линии Саратов I — Иловля II. Находится около хутора Зелёный Гай Камышинского района Волгоградской области.

Остановочный пункт состоит из двух коротких прямых боковых платформ, расположенных друг напротив друга. Хутор Зелёный Гай расположен на расстоянии около 1 километра к западу от остановочного пункта за рекой Иловля. От хутора к платформе ведёт грунтовая дорога.

История 
Однопутная железная дорога Саратов — Иловля была построена в 1942 году как часть Волжской рокады. При строительстве участка от Петрова Вала до Саратова были использованы плети, снятые в западных регионах СССР при отступлении советских войск.

В 2000 году была произведена электрификация переменным током напряжением 25 кВ участка железной дороги Саратов — Петров Вал и запущены электропоезда между этими станциями.

Первоначально остановочный пункт 159 километр находился на однопутном перегоне Семёновский — Мучной. В 2005 году на участке Овражная — Семёновский — Мучной был проложен второй электрифицированный путь; в 2006 году второй электрифицированный путь был проложен на перегоне Мучной — Умёт-Камышинский. К концу 2007 года сооружение вторых путей на участке Волжской рокады от Сызрани до Волгограда было завершено. После прокладки второго пути путевое развитие разъезда Мучной было ликвидировано; остановочный пункт 159 километр оказался на перегоне Семёновский — Умёт-Камышинский.

До 2013 года движение прямых пригородных поездов между Саратовом и Петровым Валом было регулярным. Также по ходатайству Администрации Камышинского муниципального района назначались дополнительные пригородные поезда на участке Петров Вал — Овражная.

С 8 июля 2013 года движение электропоездов на участке Петров Вал — Овражная было прекращено в связи с отсутствием транспортного заказа от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Участок Овражная — Петров Вал остался без пригородного сообщения, а все расположенные на данном отрезке железной дороги остановочные пункты, включая 159 километр, перестали использоваться для посадки/высадки пассажиров.

В Тарифном Руководстве № 4 и на некоторых топографических картах между 159 километром и Мучным ошибочно указан остановочный пункт, обозначенный в Тарифном Руководстве № 4 как 144 километр. В реальности остановочный пункт 144 км располагался на перегоне Овражная — Семёновский возле села Иловлинка (не путать с расположенным в другом месте остановочным пунктом Иловлинка).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 159 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 159 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 159 км на сайте РЖД.
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 Часть 2. «Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Остановочный пункт 159 км в атласе Волгоградской области.

 

Остановочные пункты Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области